El nombre de castillo de San Martín puede aludir a alguna de las siguientes fortalezas españolas:

 Castillo de San Martín, en el concejo asturiano de Soto del Barco.
 Castillo de San Martín Sarroca, en la provincia de Barcelona.
 Castillo de San Martín de Valdeiglesias, en el municipio madrileño de San Martín de Valdeiglesias.
 Castillo de San Martín de Valvení, en la provincia de Valladolid.
 Castillo de San Martín de Muñatones, en el municipio vizcaíno de Musques.